Questa lista delle città della Carolina del Nord, Stati Uniti d'America, comprende le 739 località suddivise in 76 city, 456 town, 21 villaggi e 186 census-designated place (CDP).

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Carolina del Nord